Натуральне число 850
 850 рік до нашої ери
 850 рік нашої ери